Collapse peut faire référence à :
 Le groupe de musique Collapse ;
 Collapse, un EP d'Aphex Twin sorti en 2018 ;
 En physico-chimie, la destruction d'une monocouche par compression se nomme le collapse ;
 Collapse, film américain de Jason Bolinger et Insane Mike Saunders sorti en 2011 ;
 Collapse, film américain de Rob Nilsson sorti en 2013 ;
 Collapse en topologie.

Voir aussi 
 Collapsologie, étude de l’effondrement de la civilisation industrielle.